Diplosoma kan syfta på:

 Diplosoma (djur) – ett släkte av nässeldjur
 Diplosoma (sjöpungar) – ett släkte av sjöpungar
 Diplosoma (växter) – ett släkte av växter